CUZD1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 607 амінокислот, а молекулярна маса — 68 153.

Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, клітинний цикл, поділ клітини, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки